Вальпрато-Соана (, ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 127 человек (2008 г.), плотность населения составляет 2 чел./км². Занимает площадь 70 км². Почтовый индекс — 10080. Телефонный код — 0124.

Покровителем коммуны почитается святой Сильверий, папа Римский, празднование в предпоследнее воскресение июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/